John McLean kan också syfta på:
John McLean (1785–1861) tjänstgjorde som domare i USA:s högsta domstol 1829–1861.
John McLean (friidrottare) (1878–1955), amerikansk friidrottare, silver i 110 meter häck vid Olympiska sommarspelen 1900
John McLean (Illinois) (1791–1830), amerikansk politiker, senator 1824–1825 och 1829–1830